Бреєшть () — комуна в Румунії, у повіті Ботошані.
 Бреєшть () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Адміністративний центр комуни Бреєшть.
 Бреєшть () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Бреєшть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Бреєшть.
 Бреєшть () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Бреєшть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Бреєшть.
 Бреєшть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Корну-Лунчій.